Michaela Schmidt – niemiecka skoczkini narciarska
 Michaela Schmidt – niemiecka wioślarka